Corrales ist der Familienname folgender Personen:

 Beatriz Corrales (* 1992), spanische Badmintonspielerin
 Diego Corrales (1977–2007), US-amerikanischer Boxer
 Edgardo Seoane Corrales (1903–1978), peruanischer Agraringenieur, Diplomat und Politiker, Premierminister und Erster Vizepräsident
 Enrique Corrales Martín (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Jezreel Corrales (* 1991), panamaischer Boxer
 Mariano Corrales (* unbekannt), spanischer Radrennfahrer
 Matilde Coral (* 1935), eigentlich Matilde Corrales González, spanische Flamenco-Tänzerin
 Orlando Antonio Corrales García (* 1947), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Santa Fe de Antioquia
 Rodrigo Corrales (* 1991), spanischer Handballspieler
 Rudis Corrales (* 1979), salvadorianischer Fußballspieler
 Zion Corrales-Nelson (* 1998), philippinische Leichtathletin

Corrales heißen die Orte

 Corrales (New Mexico) in den Vereinigten Staaten
 Corrales (Boyacá), Municipio im Departamento Boyacá, Kolumbien
 Corrales de Duero, Gemeinde (Municipio) in der Provinz Valladolid, Kastilien-León, Spanien
 Corrales del Vino, Gemeinde (Municipio) in der Provinz Zamora, Kastilien-León, Spanien

Siehe auch:
 Los Corrales
 Corral